Алессандра Риглер (, род. 24 мая 1961, Модена) — итальянская шахматистка, гроссмейстер ИКЧФ.

Чемпионка Италии 1994, 1995, 1996 и 1998 гг.

В составе сборной Италии участница шахматной олимпиады 1996 г. и командного чемпионата Европы 1997 г.

Участница чемпионата Европы по рапиду 1997 г. Добилась значительных успехов в заочных шахматах. Стала победительницей 6-го чемпионата мира по переписке (2000—2005 гг.).

В 2007 г. была награждена орденом «За заслуги перед Итальянской республикой» (награду вручал лично тогдашний президент страны Дж. Наполитано).

Имеет высшее образование в области химии. Преподает химию в высшем художественном институте «Вентури» в Модене.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Выступления Алессандры Риглер на шахматных олимпиадах
 Выступления Алессандры Риглер в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Италии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ
Кавалеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»